HSS kan avse:

 HSS – spårvagnstrafiken i Helsingborg, se Helsingborgs stads spårvägar
 HSS – ett av Finlands äldsta segelsällskap, se Helsingfors Segelsällskap
 HSS – stål High Speed Steel med mycket goda skäregenskaper, se Snabbstål
 HSS – ett segelsälskap i Hovenäset, se Hovenäsets Segelsällskap
 HSS – ett konservativt politiskt parti Hrvatska seljačka stranka i Kroatien, se Kroatiska bondepartiet
 HSS – ett registrerat trossamfund, se Hinduiska Samfundet i Sverige
 HSS Media – ett finländskt mediabolag
 HSS Stena Carisma – en snabbgående färja av katamarantyp